Anders Frigell kan syfta på:

* Anders Frigell (1820–1897), svensk klassisk filolog
 Anders Frigell (1943–2020), svensk jurist